MCF puede referirse a:
 Málaga Club de Fútbol, un club de fútbol español;
 Franco monegasco (MCF en su código ISO-4217), la divisa oficial de Mónaco hasta la adopción del euro;
 Multimedia Container Format, un formato contenedor y predecesor de Matroska;
 Mystery Case Files, una serie de videojuegos.